Прибре́жная () — железнодорожная станция в Крыму на линии Остряково — Евпатория-Курорт. Станция, в основном, грузовая, на 2 первых путях принимает электрички Симферополь — Евпатория, используется также в качестве разъезда, так как дорога однопутная.

Станция, вероятно, была открыта вместе с железнодорожной линией Сарабуз — Евпатория (21 октября 1915 года). Впервые, как железнодорожный разъезд Кара-Тобе, на 45 километре Евпаторийской ветки, с 2 дворами и 11 жителями, встречается в Списке населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, но, судя по километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года, первоначально могла находиться в 1,5 км юго-восточнее современной. В путеводителе 1929 года Кара-Тобе указан, как полустанок, с которого производится вывоз соли. На двухкилометровке РККА 1942 года станция обозначена уже на нынешнем месте. Время переименования точно не установлено, видимо, это произошло в 1945 году, одновременно с переименованием населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по станции Прибрежная

Железнодорожные станции Крыма
Транспорт Сакского района